Sharkey är ett efternamn med irländskt ursprung och kan syfta på:

Personer 
 DJ Sharkey, brittisk DJ
 Feargal Sharkey, sångare i punkbandet The Undertones
 Jack Sharkey, amerikansk tungviktsboxare 
 Joe Sharkey, kolumnist för The New York Times
 Jonathon Sharkey, politiker
 Noel Sharkey, brittisk datavetare
 Ray Sharkey, amerikansk skådespelare
 Tom Sharkey, amerikansk boxare
 Lance Sharkey, australisk kommunistledare

Fiktiva figurer 
 Sharkey (James Bond), en person i James Bond-filmen License to Kill (1989).
 Captain John Sharkey, huvudpersonen i Sir Arthur Conan Doyles novell The Dealings of Captain Sharkey från 1925.
 En alias för figuren Saruman i J.R.R. Tolkiens Sagan om ringen.

Orter
 Sharkey, Kentucky, en amerikansk stad 

Irländska efternamn